Ел Кихоте има више значења:

 Ел Кихоте (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Кихоте (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику